Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, auch Vorsehungsschwestern genannt, ist der Name verschiedener römisch-katholischer Frauenorden:
 Vorsehungsschwestern von Portieux (Sœurs de la Providence de Portieux), gegründet 1762 in Vigy (Lothringen) von Jean-Martin Moyë (1730–1793) 
 Schwestern von der Göttlichen Vorsehung von Saint-Jean-de-Bassel (Sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel), Mutterhaus seit 1827 in Saint-Jean-de-Bassel 
 Vorsehungsschwestern von Peltre (Sœurs de la Providence de Saint-André de Peltre), gegründet 1806 in Homburg (Saar) von Anton Gapp 
 Schwestern von der Göttlichen Vorsehung von Ribeauvillé (Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé), gegründet 1819 in Ribeauvillé im Elsass von Claude-Marie-Paul Tharin 
 Schwestern von der Göttlichen Vorsehung (Franziskanerinnen), gegründet 1830 in der Schweiz, siehe Baldegger Schwestern
 Schwestern von der Göttlichen Vorsehung – Deutsche Provinz, gegründet 1842 in Münster
 Schwestern von der Göttlichen Vorsehung (Mainz), gegründet 1852 in Mainz
 Schwestern von der Göttlichen Vorsehung (San Antonio) (Sisters of Divine Providence), gegründet 1896 in San Antonio (Texas) 
 Suore della Divina Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata („Schwestern von der Göttlichen Vorsehung für die verlassenen Kinder“), gegründet 1921 in Piacenza (Italien) von Francesco Torta (1864–1949)